Zambelli steht für:
 Officine Fratelli Zambelli, ein italienischer Autohersteller
 Zambelli Unternehmensgruppe, ein bayerisches Metallbauunternehmen

Personen:
 Andrea Zambelli (* um 1930), italienischer Bobfahrer und Weltmeister 1954
 Marco Zambelli (* 1985), italienischer Fußballspieler
 Rocco Zambelli (1916–2009), italienischer Geologe und Paläontologe